Overall kan syfta på:

 Overall – ett klädesplagg

Personer
 John Overall (1561–1619, brittisk biskop
 Park Overall (1957–), amerikansk skådespelare

Platser
 Overall, Virginia, en ort utanför Washington, D.C. i USA
 Overalls Island, en ö i Kanada